Кристофер Пламер (; 13. децембар 1929 — 5. фебруар 2021) био је канадски филмски, телевизијски и позоришни глумац, добитник Оскара за улогу у филму Почетници.

Филмографија 

|-
| 1964. || Пад Римског царства ||-{The Fall of the Roman Empire}- || Комод||
|-
| 1969. || Битка за Британију || -{Battle of Britain}-||Колин Харви ||
|-
| 1975. || Сарајевски атентат ||-{The Day That Shook the World}-|| Франц Фердинанд ||
|-
| 1984. || Несрећа невиних ||-{Ordeal by Innocence}-|| Лео||
|-
| 1991. || Звездане стазе VI: Неоткривена земља ||-{Star Trek VI: The Undiscovered Country}-|| генерал Чанг ||
|-
| 1992. || Малком Икс ||-{Malcolm X}-|| Шаплен Жил||
|-
| 1994. || Вук ||-{Wolf}- || Рејмонд Олден||
|-
| 1995. || Дванаест мајмуна || -{12 Monkeys}-||Џефри Гојнс||
|-
| 2000. || Дракула 2000 ||-{Dracula 2000}-|| професор Абрахам ван Хелсинг ||
|-
| 2001. || Блистави ум ||-{A Beautiful Mind}-|| др Розен ||
|-
| 2003. || Замак Колд Крик ||-{Cold Creek Manor}-|| господин Маси||
|-
| 2004. || Александар || -{Alexander}-||Аристотел||
|-
| 2005. || Сиријана ||-{Syriana}-|| Дин Вајтинг ||
|-
| rowspan="2" |2006. || Човек изнутра ||-{Inside Man}-|| Артур Кејс||
|-
| Кућа на језеру || -{The Lake House}-||Сајмон Вајлер||
|-
|-
| rowspan="3" |2009. || До неба ||-{Up}-|| Чарлс||
|-
| Маштаоница доктора Парнасуса || -{The Imaginarium of Doctor Parnassus}-||доктор Парнасус||
|-
| Последња станица ||-{The Last Station}-|| Лав Толстој ||
|-
| rowspan="2" | 2011. || Почетници ||-{Beginners}-|| Хал||
|-
| Мушкарци који мрзе жене ||-{The Girl with the Dragon Tattoo}- ||Хенрик Венгер||
|-
| 2017. || Цена живота || -{All the Money in the World}-|| Џ. Пол Гети ||
|-
| 2019. || Нож у леђа || -{Knives Out}-|| Харлан Тромби ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1929.
Умрли 2021.
Торонтоњани
Канадски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони